Sar Cham kan syfta på följande platser:

Irak 

 Sar Cham (vattendrag i Irak), Diyala,

Iran 

 Sarcham-e Soflá, ort, Zanjan, 

Robotskapade Irakförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar